Dimitar Stojanov (politicus)
 Dimitar Stojanov (voetballer)